

Patronyme

Cinéma 
 Anne O'Neal (1893-1971), actrice américaine ;
 Charles O'Neal (1904-), scénariste américain pour le cinéma et la télévision ;
 Frank O'Neal, auteur de bande-dessinée américain ;
 Frederick O'Neal (1905-1992), acteur américain ;
 Griffin O'Neal (né en 1964), acteur américain ;
 Patrice Oneal (1969-), comédien afro-américain
 Patrick O'Neal (1927-1994), acteur américain ;
 Peggy O'Neal, actrice de doublage ;
 Ron O'Neal (1937–2004), acteur, scénariste et réalisateur américain
 Ryan O'Neal (né en 1941), acteur américain ;
 Tatum O'Neal (née en 1963), actrice américaine (fille de Ryan O'Neal) ;
 Ty O'Neal (né en 1978), acteur américain.

Publicité 
 Carol O'Neal (1948-), mannequin américain et playmate du mois en

Littérature 
 Reagan O'Neal (né en 1948), pseudonyme de James Oliver Rigney, Jr, écrivain américain ;
 Terry A O'Neal (né en 1973), auteur et poète californien ;

Politique et militaire 
 David O'Neal (1937-2021), lieutenant-gouverneur de l'État américain de l'Illinois
 Edward Asbury O'Neal (1818–1890), général confédéré pendant la guerre de sécession
 Pete O'Neal (1940-), membre du parti américain Black Panther
 Ralph T. O'Neal (1933-2019), homme politique, chef du gouvernement des îles Vierges britanniques

Économie 
 Stan O'Neal, homme d'affaires américain

Musique 
 Alexander O'Neal (1953-), musicien américain
 Jamie O'Neal (née en 1968), auteur et chanteuse de country australienne ;
 Johnny O'Neal, pianiste de jazz américain ;

Sport 
 Jermaine O'Neal (né en 1978), basketteur américain ;
 Leslie O'Neal (1964-), footballeur américain ;
 Shaquille O'Neal (né en 1972), basketteur américain ;